Zeller — обозначение имени биолога-систематика, используемое при цитировании названий описанных им организмов.

Может соответствовать следующим персоналиям:
 Зеллер, Сэнфорд Майрон (, 1885—1948) —  американский миколог, альголог и фитопатолог
 Целлер, Филипп Кристоф (, 1808—1883) — выдающийся немецкий энтомолог.

См. также 
 Целлер
 Зеллер